Лафонтен може да се отнася до:
 белгийския юрист Анри Лафонтен, Нобелов лауреат за мир;
 френския баснописец Жан дьо Лафонтен.